Hisarcık (Eldivan), een dorp in het Turkse district Eldivan
 Hisarcık (district), een Turks district in de provincie Kütahya